France Women’s Sevens 2017 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju France Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 24–25 czerwca 2017 roku na Stade Gabriel-Montpied w Clermont-Ferrand będąc szóstym turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stade Gabriel-Montpied zawody były szóstym turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku czerwca 2017 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Choć teoretycznie sprawa triumfu w klasyfikacji generalnej nie była rozstrzygnięta, faktycznie walka toczyła się o pozostałe miejsca na podium oraz o kwalifikację na Puchar Świata 2018. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Nowozelandki, Australijki i Kanadyjki, cztery zespoły zagwarantowały sobie także awans na PŚ 2018. W turnieju zwyciężyły Nowozelandki pokonując w finale Australijki, był to ich piąty tytuł w sezonie, który przypieczętował ich dominację w tym sezonie światowego cyklu. Najwięcej punktów w zawodach zdobyła Kanadyjka Ghislaine Landry, w klasyfikacji przyłożeń zwyciężyła zaś jej rodaczka Charity Williams.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
France Women’s Sevens
2017 we Francji
Sport w Clermont-Ferrand